Джаред Армон Каннингем (; родился 22 мая 1991 года в Окленде, Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Был выбран в первом раунде под общим 24-м номером на драфте НБА 2012 года командой «Кливленд Кавальерс».

Профессиональная карьера 
Каннингем был выбран под общим 24-м номером на драфте НБА 2012 года клубом «Кливленд Кавальерс». Вскоре был обменян в «Даллас Маверикс», после чего клуб заключил контракт с новичком. В течение сезона Джаред несколько раз отправлялся в фарм-клуба «Далласа». Был обменян в «Атланту» в ночь драфта 2013 года. В этом же сезоне отправлялся в команду лиги развития НБА «Бейкерсфилд Джэм». 22 февраля 2014 года был отчислен из «Хокс».

31 марта 2014 года подписал десятидневный контракт с «Сакраменто Кингз». 10 апреля 2014 года контракт был продлён до конца сезона.

В июле 2015 года Каннингем был приглашён принять участие в Летней лиге НБА в составе «Юты Джаз». 28 сентября он подписал контракт с «Кливленд Кавальерс». 18 февраля 2016 года Джаред вместе с правом выбора во втором раунде драфта был обменян в «Орландо Мэджик» на Ченнинга Фрайа. Четыре дня спустя «Мэджик» отчислили его из своего состава.

16 марта 2016 года Каннингем подписал 10-дневный контракт с «Милуоки Бакс». 20 марта он дебютировал за «Бакс», проиграв «Юта Джаз» со счетом 94–85, набрав четыре очка, один подбор, одну передачу и один перехват за 16 минут игрового времени. 

23 августа 2016 года Каннингем подписал контракт с Нанкин Манки Кингс из Китайской баскетбольной ассоциации.

В июне 2017 года Каннингем подписал контракт с «Вашингтон Уизардс» на участие в Летней лиге НБА 2017 года. После 2017 года он играл за мюнхенскую «Баварию» в Германии. 16 июня 2018 года он выиграл национальный чемпионат Германии в свой первый год с командой. 

28 ноября 2018 года Каннингем подписал контракт с итальянским баскетбольным клубом. Он присоединился к команде «Санта-Круз Уорриорз» в 2019 году.

17 января 2020 года Каннингем подписал контракт с «Шанхай Шаркс». 25 января 2021 года он подписал контракт с «Бней Герцлия» из Израильской баскетбольной премьер-лиги. 

29 сентября 2021 года Каннингем подписал контракт с «Детройт Пистонс». Перед началом сезона от него отказались, и он присоединился к «Мотор Сити Круз». 15 ноября он был освобожден от контракта, так и не сыграв за «Круз». 

14 декабря 2022 года Каннингем подписал контракт с «Пьено Жвайгждес» из чемпионата Литвы по баскетболу.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Техас Лэджендс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Бейкерсфилд Джэм»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Делавэр Эйти Севенерс»
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Нанкин Манки Кингз»
Игроки БК «Бавария»
Игроки БК «Брешиа»
Игроки «Санта-Круз Уорриорз»
Игроки «Шанхай Шаркс»
Игроки БК «Бней Герцлия»